— японский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера 
Свою футбольную карьеру Хидэаки Такэда начал в университете Рюцу Кэйдзай, чья команда играла в Японской футбольной лиге. В 2008 году он перешёл в другой клуб ЯФЛ — «Фаджиано Окаяма», с которым пробился во Второй дивизион Джей-лиги.

После сезона 2009 года Хидэаки Такэда был отправлен в дубль клуба «Фаджиано Окаяма», который выступает в региональной лиге Тюгоку. Летом 2010 года он был отдан в аренду клубу «Мацумото Ямага» до конца сезона.

В начале 2011 года Хидэаки Такэда отправился в США, где присоединился к индианскому клубу «Индиана Инвейдерс» из Саут-Бенда, а летом того же года перешёл в латвийский клуб «Гулбене».

7 марта 2012 года Хидэаки Такэда подписал двухлетний контракт с эстонским клубом «Нымме Калью». 24 июля 2012 года контракт игрока с клубом был прекращён по обоюдному согласию сторон, после чего он вернулся в «Гулбене». После вылета «Гулбене» из Высшая лиги Латвии по итогу сезона 2012 Такэда перешёл в клуб «Юрмала». Отыграв за клуб 12 матчей без забитых голов, Такэда покинул «Юрмалу» в июле 2013 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте jalgpall.ee
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Фаджано Окаяма»
Игроки ФК «Мацумото Ямага»
Игроки ФК «Гулбене»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Юрмала»
Игроки ФК «Юрмала-2»